Эдуа́рд Степа́нович Кочерги́н (род. 22 сентября 1937, Ленинград) — советский и российский театральный художник, писатель. Главный художник БДТ им. Г. А. Товстоногова с 1972 года

Академик АХ СССР (1991; член-корреспондент 1988). Народный художник РСФСР (1988). Лауреат двух Государственных премий СССР (1978, 1984) и Государственной премии РФ (2001).

Биография 
Родители были репрессированы в Ленинграде. Во время войны эвакуирован c детдомом в Сибирь. До 1953 года скитался по России, потом вернулся в Ленинград, к выпущенной из мест заключения матери.

В 1960 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (постановочный факультет, курс Н. П. Акимова). Работал в Малом театре оперы и балета помощником заведующего художественно-декорационными мастерскими, художником Живописно-скульптурного комбината, затем художником Комбината графических работ Художественного фонда РСФСР.

С 1963 по 1966 год Кочергин — главный художник Ленинградского театра драмы и комедии (ныне Театр на Литейном), с 1966 по 1972 год — главный художник Театра имени Веры Комиссаржевской. С 1972-го является главным художником Большого драматического театра имени М. Горького (с 1992 года имени Г. А. Товстоногова).

Достижения вне театра 

С 1984 года работал доцентом кафедры живописи Институ­﻿та живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи­на Академии художеств СССР (Ленинград), где одновременно руководил мастерской театрально-декорационного искусства на факультете живописи.

В 1987 году присвоено звание народного художника РСФСР.

В 1988 году избран членом-корреспондентом, а в 1991 году — действительным членом Академии художеств СССР.

К 70-летию художника в Мраморном дворце Санкт-Петербурга прошла ретроспективная выставка «Эдуард Кочергин. Сценография». 

В 2017 году в Государственном Эрмитаже открылась выставка «Кочергин. Избранное», посвящённая восьмидесятилетию художника.

Школа Кочергина 
В 1968 году Кочергин впервые набрал собственный курс в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), преподавать в котором начал в 1966 году. Среди выпускников этого легендарного курса (1974) заслуженный художник РФ, лауреат государственной и многих театральных премий Александр Орлов, лауреаты театральных премий Ирина Чередникова, Ольга Земцова, Валерий Викторов, художник-постановщик многих работ в рекламе и кино известного режиссёра и продюсера  Тимура Бекмамбетова (реклама банка «Империал», фильмы «Ночной дозор», "Ирония судьбы. Продолжение", "Ёлки").

В качестве руководителя мастерской театрально-декорационного искусства на факультете живописи (с 1983 года)  Кочергин воспитал плеяду российских театральных художников - выпускников Институ­﻿та живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи­на (Санкт-Петербургской Академии художеств им. Ильи Репина).

Среди известных учеников Кочергина, наряду с выпускниками первой мастерской ЛГИТМиК (1974), отмечают  заслуженного художника РФ Михаила Мокрова, лауреатов театральных премий Олега Головко, Николая Слободяника, Александра Мохова, Марию Лукка, Фемистокла Атмадзаса, Михаила Бархина, Ивана Совлачкова.

С 2009 года и по настоящее время Кочергин преподаёт в Российском государственном институте сценических искусств (Санкт-Петербург), является профессором Кафедры  сценографии и сценического костюма.

Книги 

В книгах Кочергина на основе личного опыта отражены некоторые стороны жизни в Ленинграде и СССР во второй половине XX века и немного раньше. В его произведениях прослеживаются две основные темы. Первая из них — описанная с пониманием и сочувствием жизнь обездоленных в тяжёлое военное и первое послевоенное время, как сохранивших достоинство (репрессированные, включая детей врагов народа), так и ведших асоциальный образ жизни городских низов (спившиеся инвалиды, в том числе инвалиды войны; осиротевшие девочки, вынужденные зарабатывать проституцией и др.) (книги «Ангелова кукла», «Крещенные крестами», «Завирухи Шишова переулка»). Вторая тема — изображенная с юмором жизнь художественной интеллигенции Ленинграда, в частности — театральных коллективов, где работал художник («Записки Планшетной крысы»). «Радио России — Санкт-Петербург» неоднократно транслировало литературные чтения книг Кочергина. В БДТ по книге «Крещенные крестами» поставлен спектакль.

 Ангелова кукла: Рассказы рисовального человека. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2003 (переизд.: 2007, 2008); СПб.: Вита Нова, 2011 (переизд.: 2013, 2016)
 Крещённые крестами: Записки на коленках. — СПб.: Вита Нова, 2009 (переизд.: 2011, 2013, 2017)
 Записки Планшетной крысы. — СПб.: Вита Нова, 2013
 Завирухи Шишова переулка: Василеостровские притчи. — СПб.: Вита Нова, 2015
 
 Россия, кто здесь крайний? — СПб.: Вита Нова, 2017, 238 стр., 3000 экз.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 февраля 2008 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (13 февраля 2004 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства
 Орден Почёта (26 марта 2018 года) — за большой вклад в развитие культуры, искусства и средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность
 Офицер ордена Заслуг перед Республикой Польша
 Почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (25 сентября 2017 года)
 Народный художник РСФСР (1987)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978)

Премии 
 Лауреат премии «Золотой софит» «За выдающийся вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга» (2022)
 Лауреат Платоновской премии «за многогранность и достоинство», 2019 г.
 Лауреат премии имени Николая Рериха за 2013 годЛауреат премии имени Николая Рериха за 2013 год
 Лауреат премии им. Сергея Довлатова «За достижения в современной отечественной прозе» (2011)
 Лауреат премии «Национальный бестселлер» (2010)
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года (6 июня 2001) — за оформление спектакля «Аркадия» Т. Стоппарда
 Государственная премия СССР (1978) — за оформление спектакля «Тихий Дон» по М. Шолохову
 Государственная премия СССР (1984) — за оформление спектаклей «Царь Фёдор Иоанович», «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Борис» А. Толстой
 Серебряная медаль Международной триеннале сценографии и костюма в Нови-Саде (Югославия, 1975 — за макет к спектаклю «Монолог о браке» Э. Радзинского
 Золотая медаль Международной триеннале сценографии и костюма в Нови-Саде (Югославия, 1978 — за декорации к спектаклю «История лошади» в БДТ им. М. Горького
 Серебряная медаль Международной квадриеннале сценографии и костюма в Праге (Чехословакия, 1979) — за макеты к спектаклям «Возвращение на круги своя» И. Друце и «Ревизская сказка» по Н. Гоголю
 Премия «Золотая Трига» Международной квадриеннале сценографии и костюма (Прага, Чехословакия, 1976)

Примечания

Литература 
 Кулешова В. Н. Эдуард Кочергин. — М.: Художник РСФСР, 1990
 Алексей Пасуев о книге Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла» // Независимая газета. — 2006.
 Владимир Камышев о книге Эдуарда Кочергина «Записки планшетной крысы» // Литературная газета. — 2013.
 Станислав Секретов о книге Эдуарда Кочергина «Записки планшетной крысы» // Знамя. — 2014.
 Галина Фадеева о книге Эдуарда Кочергина «Завирухи Шишова переулка». — М.: Театральный музей имени Бахрушина, 2015.

Ссылки 
 
 
 В телепередаче «Школа злословия»
 Алексеева Е. Крещенный крестами, коронованный сценой. Эдуарду Кочергину исполняется 85 лет // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 22 сент.

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Сценографы СССР
Сценографы России
Персоналии:БДТ им. Товстоногова
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Действительные члены Академии художеств СССР
Лауреаты премии «Золотой софит»
Награждённые почётным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина